Stephanie Santer (ur. 11 września 1981 w Brunico) – włoska biegaczka narciarska, zwyciężczyni FIS Marathon Cup.

Kariera  
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Stephanie Santer pojawiła się w 2000 roku podczas mistrzostw świata juniorów w Štrbskim Plesie, gdzie zajęła między innymi 35. miejsce w biegu na 15 km techniką klasyczną. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Szklarskiej Porębie w swoim najlepszym występie była szesnasta w biegu na 5 km klasykiem. W Pucharze Świata zadebiutowała 8 grudnia 2001 roku w Cogne, zajmując 77. miejsce w biegu na 5 km stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła cztery lata później - 31 grudnia 2005 roku w Novym Měscie zajęła 30. miejsce w biegu na 10 km techniką dowolną. W klasyfikacji generalnej uwzględniona została tylko raz: w sezonie 2005/2006 zajęła 124. pozycję. W 2007 roku wystąpiła na mistrzostwach świata w Sapporo, gdzie zajęła 31. miejsce na dystansie 30 km stylem dowolnym, a w sprincie stylem klasycznym uplasowała się na 55. pozycji. Nigdy nie brała udziału w igrzyskach olimpijskich. Startuje także w zawodach FIS Marathon Cup, w których kilkakrotnie stawała na podium, jednak nie odnosząc przy tym zwycięstwa. W klasyfikacji końcowej sezonu 2011/2012 Santer okazała się najlepsza, wyprzedzając Serainę Boner ze Szwajcarii i Jenny Hansson ze Szwecji.

Jej siostry: Saskia i Nathalie były biathlonistkami.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: 124.

Miejsca na podium 
Santer nie stała na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2008/2009

FIS Marathon Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2010/2011: 21.
 sezon 2011/2012: 1.
 sezon 2012/2013: 4.

Miejsca na podium

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Włoscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1981
Ludzie urodzeni w Bruneck